Naselja u Hrvatskoj:

 Podgradina (Posedarje), naselje u općini Posedarje

 Podgradina (Slivno), naselje u općini Slivno

Naselja u BiH:
 Podgradina (Glamoč, BiH), naselje u općini Glamoč
 Podgradina (Livno, BiH), naselje u općini Livno